Der Begriff Buntbuch bezeichnet:

 den Verlag Buntbuch-Verlag
 das Farbbuch, bzw. das Weißbuch im ursprünglichen Sinn

Siehe auch